Clemens von Galen zu Assen ist der Name folgender Personen:

*